Luigi – nome proprio di persona italiano maschile
Luigi – abate di Saint-Denis e consigliere di Carlo il Calvo
Luigi – moneta francese
Luigi – personaggio dei videogiochi della serie Mario
Luigi – album di Roberta Alloisio del 2017

Pagine correlate
San Luigi